John James Audubon (1785-1851), een Amerikaans ornitholoog, natuurvorser en schilder
 National Audubon Society (kortweg Audubon), een organisatie voor vogelstudie en -bescherming in de VS, vernoemd naar John James Audubon
 Audubon, het tweemaandelijkse tijdschrift van de vereniging

Diersoorten 
 Audubons zanger (Setophaga coronata auduboni), een vogel die behoort tot de familie van Amerikaanse zangers
 Audubons pijlstormvogel (Puffinus lherminieri), een vogel uit de familie van de stormvogels en pijlstormvogels

Plaatsen 
 Audubon (Iowa), een stadje in de Amerikaanse staat Iowa
 Audubon (Minnesota), een stadje in de Amerikaanse staat Minnesota
 Audubon (New Orleans), een wijk in de stad New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana
 Audubon (New Jersey), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey
 Audubon (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Audubon Canyon, een vallei in Marin County in de Amerikaanse staat Californië
 Audubon County, een county in de staat Iowa
 Audubon Township, een dorp in de Amerikaanse staat Illinois

Zie ook 
 Audubon Park (doorverwijspagina)